Région Bruxelloise kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Arrondissement Brussel-Hoofdstad, kommun, Bryssel, Bruxelles-Capitale, 
 Bryssel (kommun), region, 

Robotskapade Belgienförgreningar